Bad vibes (Lloyd Cole)
Mala onda, een Spaans boek met als 'Bad Vibes' als Engelse titel